Mouthier ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Mouthier-en-Bresse, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Mouthier-Haute-Pierre, Gemeinde im Département Doubs

Siehe auch:
Mouthiers-sur-Boëme
Moutier
Moutiers